L'Avant-scène opéra est une revue bimestrielle consacrée au répertoire lyrique. Chaque numéro permet la découverte complète d’un opéra, avec une traduction du livret, une analyse musicale de la partition, plusieurs études historiques et littéraires sur l’œuvre, des discographies et vidéographies comparatives, et une iconographie abondante. Certains numéros sont consacrés à des thématiques transversales.

Historique 
Fondée en 1976, L’Avant-scène opéra est alors une déclinaison des publications de L'Avant-scène, aux côtés de L’Avant-scène Théâtre et L’Avant-scène cinéma. Guy Samama est le fondateur de la revue et le premier rédacteur en chef, suivi par Alain Duault en 1979.

En 1989, L’Avant-scène opéra est mise en vente séparément des autres publications de L'Avant-scène. Michel Pazdro, alors secrétaire de rédaction, s’associe à 26 auteurs pour créer la SARL éditions Premières Loges et racheter la revue. Il devient directeur de la publication et rédacteur en chef. Chantal Cazaux prend sa suite en 2010 en tant que rédactrice en chef.

En 2018, les éditions Premières Loges rejoignent le groupe Humensis et en constituent le pôle musique.

Depuis , L’Avant-Scène opéra est connectée à l’application gratuite ASOpéra, qui donne accès à des contenus enrichis.

L’Avant-Scène opéra est considérée comme un outil de travail de référence pour l’ensemble de la profession musicale, avec actuellement  disponibles au catalogue. Au , elle annonce un chiffre de ventes de  par an, dont 20 % à l'étranger.

Évolution des couvertures 

Depuis , L'Avant-Scène opéra bénéficie d'une nouvelle maquette.

Catalogue

Notes et références 

Presse bimensuelle en France
Presse consacrée à la musique classique
Humensis